Пол Дж. Смит (15 марта 1906 — 17 ноября 1980) — американский аниматор и режиссёр.

Смит работал на студии Уолтера Лэнца на протяжении большей части своей карьеры, сначала как аниматор, затем как режиссёр. Он также вёл деятельность на мультипликационной студии Warner Bros.

К 1955 году, Смит работал в качестве основного режиссёра короткометражных мультфильмов Вуди Вудпекера, с периодическим участием в создании короткометражек сверстников Алекса Лови, Джеком Ханна, и Сидом Маркусом. Со Смитом за режиссёрским креслом, в сериях Вуди Вудпекера сохранил свой товарный знак безудержной энергии, в то время как сама анимация была упрощена из-за бюджетных ограничений. К концу 1960-х годов Смит стал единственным директором студии Лэнца: мультсериал Вуди Вудпекер, Чилли-Вилли, и Семейный альбом Барри. Смит оставался с Лэнцом пока студия не была закрыта в 1972 году.

Умер в Ван Найсе, штат Калифорния, 17 ноября 1980 года. Он был братом аниматора Фрэнка Смита и дядей актёра и режиссёра Чарльза Мартина Смита.

Примечания

Ссылки 

Мультипликаторы США
Сотрудники Warner Bros.
Сотрудники Walt Disney Animation Studios
Сотрудники Warner Bros. Cartoons